

Anatomia 

 Extensão (anatomia) - termo de movimento que descreve o aumento do ângulo entre duas estruturas.

Educação
 Curso de extensão — curso geralmente subsequente ou feito juntamente com o ensino superior
 Extensão universitária — atividade realizada por uma universidade junto à comunidade

Filosofia
 Extensão (filosofia) — atributo de tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço

Informática
 Extensão de nome de ficheiro — extensão de ficheiro (em Portugal) ou extensão de arquivo (no Brasil) — conceito da área de informática
 Extensão de software — arquivo que contém programação para estender as funcionalidades de um software

Música
 Extensão (música) — conjunto de todas as notas que um instrumento musical ou uma voz é capaz de emitir
 Extensão vocal — conjunto de todas as notas que um cantor consegue articular

Outros
 Extensão elétrica — objeto constituído por cabo, ficha macho e uma ou várias fichas fêmeas

Desambiguação